Tina Onassis bezeichnet:

 Christina Onassis (1950–1988), Tochter des griechischen Reeders Aristoteles Onassis
 Tina Onassis (Schiff), einen Tanker